Doppio legame – tipo di legame chimico
 Doppio legame – concetto psicologico elaborato da Gregory Bateson.
 Doppio legame (Mörderische Zwillinge) – film del 1995 diretto da Dominique Othenin-Girard
 Doppio legame (Duskfire) – romanzo di JoAnn Ross del 1985